Чвертко Анатолій Іванович (1914—2013) — доктор технічних наук України, лауреат Державної премії УРСР (1980), учасник Другої світової війни.
 Чвертко Петро Володимирович (1915 — після квітня 1982) — генерал-майор КДБ СРСР, керівник відповідних інстанцій Киргизької (1961—1967) та Молдавської РСР (1967—1975).